Dos diferentes clases de buques de guerra de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre Katori:

 La Clase Katori de acorazados, activa desde 1906 hasta 1924.
 La Clase Katori de cruceros, activa desde 1940 hasta 1945.